Mega FM est une station de radio portugaise qui a été fondée en 1998. Elle appartient au groupe Renascença.
 
Sa programmation musicale est surtout basée sur les nouveautés musicales pop et rock.
 
Elle .

Lien externe 
 
 

 
Station de radio au Portugal
Station de radio fondée en 1998